Гарапатас има више значења:

 Гарапатас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гарапатас, Гарапата (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гарапатас, Планта Гарапатас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гарапатас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику